Oldenbüttel peut faire référence à :
 Oldenbüttel, commune allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein ;
 Oldenbüttel, partie de la commune allemande de Hambergen, en Basse-Saxe.